Jean Rousseau ist der Name folgender Personen:

* Jean Rousseau (Uhrmacher) (1606–1684), Genfer Uhrmacher
 Jean Rousseau (Musiker) (1644–1699), französischer Gambist und Musiktheoretiker
 Jean Rousseau (Politiker) (1738–1813), französischer Politiker
 Jean-Baptiste Rousseau (1671–1741), französischer Dichter
 Jean-Baptiste Rousseau (Orientalist) (1780–1831), französischer Orientalist
 Jean-Jacques Rousseau (1712–1778), Genfer Philosoph, Schriftsteller, Naturforscher und Komponist
 Jean-Joseph Rousseau (1761–1800), französischer Sänger (Tenor)